Life Centre steht für
 Sea Life Centre, Großaquarien
Bürokomplex in Toronto, Ontario, Kanada:
 Sun Life Centre
 Standard Life Centre